Kandolf ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kandolf (1886–1949), deutscher Geistlicher und Mitarbeiter des Karl-May-Verlags
 Georg Kandolf (* 1979), österreichischer Kulturmanager
 Heinz Kandolf (1920–1999), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Reinhard Kandolf (1948–2017), deutscher Virologe und Pathologe
 Thomas Kandolf (* 1993), österreichischer Handballspieler